Aleksiej Aleksandrowicz Wicenko (ros. Алексей Александрович Виценко; ur. 20 kwietnia 1990 r.) – rosyjski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksiej Wicenko pojawił się 4 grudnia 2008 roku, podczas zawodów FIS Race w rosyjskiej miejscowości Syktywkar, gdzie zajął 74. miejsce w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2011 roku w Otepää, gdzie zajął 44. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 25 stycznia 2015 roku w Rybińsku na dystansie 30 km (bieg łączony), zajął 26. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990